Fort IV Twierdzy Toruń
 Fort IV Twierdzy Modlin
 Fort IV "Chrzanów" Twierdzy Warszawa